Филопа́тор ( «Любящий отца») — прозвище нескольких египетских фараонов:
 Птолемей IV Филопатор
 Птолемей XII Неос Дионис
 Птолемей XIII Теос Филопатор